Landliebe steht für:

 Landliebe, deutscher Hersteller von Molkereiprodukten
 LandLiebe Radio, Schweizer Privatradiosender

Siehe auch:
 Land & Liebe
 Land der Liebe